

Musica
Pied Piper – album di Chico Freeman del 1984
Pied Piper – album compilation di Crispian St. Peters del 1995
Pied Piper – album di Donovan del 2002
Pied Piper – album dei The Pillows del 2008

Altro
Pied Piper – film indiano del 2013 diretto da Vivek Budakoti
Il lungo viaggio di Mister Howard: Francia 1940 (Pied Piper) – romanzo di Nevil Shute del 1942 
Pied Piper – manga di Trawar Asada
Pifferaio (Pied Piper) – personaggio dei fumetti DC Comics
Pied Piper Comics – ex casa editrice di fumetti statunitense

Pagine correlate
The Pied Piper